11-й розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужчин прошёл с 18 ноября по 2 декабря 2007 года в семи городах Японии с участием 12 национальных сборных команд. Обладателем Кубка во второй раз в своей истории (и второй раз подряд) стала сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Испания, Россия — по итогам чемпионата Европы 2007;
 Австралия — по итогам чемпионата Азии 2007;
 США, Пуэрто-Рико — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна 2007;
 Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки 2007;
 Египет, Тунис — по итогам чемпионата Африки 2007;
 Болгария, Южная Корея — по приглашению ФИВБ.

Система проведения 
12 команд-участниц розыгрыша Кубка мира провели однокруговой турнир, по результатам которого определены итоговые места.

Результаты 

 18 ноября
 Сайтама
 Австралия — Южная Корея 3:2 (2625, 25:20, 23:25, 25:20, 29:27); Россия — Аргентина 3:0 (25:16, 25:22, 25:17); Тунис — Япония 3:2 (22:25, 25:21, 18:25, 25:22, 16:14).
 Мацумото
 Пуэрто-Рико — Египет 3:0 (25:17, 25:19, 25:17); Болгария — Испания 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:17); США — Бразилия 3:0 (28:26, 30:28, 25:20).

 19 ноября
 Сайтама
 Россия — Австралия 3:0 (25:22, 28:26, 25:10); Аргентина — Тунис 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:23); Япония — Южная Корея 3:0 (25:15, 25:20, 25:21).
 Мацумото
 Болгария — Египет 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:18); Пуэрто-Рико — США 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:22); Бразилия — Испания 3:0 (30:28, 25:17, 25:16).

 20 ноября
 Сайтама
 Россия — Тунис 3:1 (22:25, 25:15, 25:12, 25:16); Аргентина — Южная Корея 3:0 (26:24, 25:22, 25:20); Австралия — Япония 3:0 (25:19, 25:21, 25:21).
 Мацумото
 Болгария — Пуэрто-Рико 3:1 (19:25, 25:18, 27:25, 25:17); Испания — США 3:1 (21:25, 25:20, 27:25, 25:20); Бразилия — Египет 3:0 (25:18, 25:14, 25:17).

 22 ноября
 Хиросима
 Россия — Южная Корея 3:0 (25:16, 25:14, 25:19); Австралия — Тунис 3:1 (25:22, 35:37, 26:24, 25:22); Япония — Аргентина 3:0 (25:23, 25:19, 26:24).
 Тояма
 Испания — Египет 3:0 (25:19, 25:21, 25:19); Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:13, 25:21, 25:17); США — Болгария 3:2 (29:27, 20:25, 28:30, 25:22, 15:12).

 23 ноября
 Хиросима
 Южная Корея — Тунис 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 25:22, 15:9); Аргентина — Австралия 3:1 (25:21, 21:25, 25:14, 25:23); Россия — Япония 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).
 Тояма
 Пуэрто-Рико — Испания 3:0 (25:18, 25:22, 25:18); Бразилия — Болгария 3:0 (25:14, 25:21, 25:19); США — Египет 3:0 (25:22, 25:18, 25:19).

 25 ноября
 Фукуока
 Аргентина — Пуэрто-Рико 3:2 (19:25, 22:25, 25:16, 25:21, 15:13); Россия — Испания 3:0 (25:21, 25:13, 25:15); Япония — Египет 3:2 (25:17, 19:25, 21:25, 25:23, 15:9).
 Окаяма
 США — Тунис 3:1 (22:25, 25:19, 25:19, 25:17); Болгария — Южная Корея 3:0 (25:20, 25:20, 25:19); Бразилия — Австралия 3:0 (25:19, 25:19, 25:21).

 26 ноября
 Фукуока
 Испания — Аргентина 3:0 (26:24, 25:22, 25:18); Россия — Египет 3:0 (25:19, 25:18, 25:19); Пуэрто-Рико — Япония 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).
 Окаяма
 США — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:15, 25:18); Болгария — Австралия 3:0 (25:17, 25:19, 25:13); Бразилия — Тунис 3:0 (25:19, 25:16, 25:21).

 27 ноября
 Фукуока
 Аргентина — Египет 3:1 (25:22, 25:19, 16:25, 25:21); Россия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:22, 25:21, 25:19); Испания — Япония 3:1 (24:26, 25:19, 25:18, 25:19).
 Окаяма
 США — Австралия 3:0 (25:17, 25:12, 25:19); Болгария — Тунис 3:1 (26:24, 22:25, 25:15, 25:17); Бразилия — Южная Корея 3:0 (25:20, 25:17, 25:20).

 30 ноября
 Токио
 Бразилия — Аргентина 3:0 (25:20, 25:22, 25:16); Болгария — Россия 3:2 (25:21, 23:25, 25:22, 22:25, 15:12); США — Япония 3:0 (25:18, 27:25, 25:19).
 Пуэрто-Рико — Тунис 3:0 (25:17, 25:17, 25:23); Египет — Южная Корея 3:1 (21:25, 25:16, 25:19, 25:22); Испания — Австралия 3:0 (25:21, 25:19, 25:20).

 1 декабря
 Токио
 США — Аргентина 3:0 (25:16, 25:19, 25:18); Бразилия — Россия 3:0 (25:22, 25:22, 25:18); Болгария — Япония 3:1 (22:25, 25:20, 25:20, 25:20).
 Египет — Тунис 3:1 (25:21, 18:25, 25:21, 25:22); Испания — Южная Корея 3:0 (25:22, 25:17, 28:26); Австралия — Пуэрто-Рико 3:1 (25:21, 15:25, 25:18, 25:21).

 2 декабря
 Токио
 Болгария — Аргентина 3:0 (25:17, 25:22, 25:23); Россия — США 3:2 (25:23, 20:25, 22:25, 25:17, 15:8); Бразилия — Япония 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:18).
 Испания — Тунис 3:1 (25:16, 25:22, 21:25, 25:18); Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:2 (21:25, 25:18, 26:24, 20:25, 15:8); Египет — Австралия 3:1 (25:14, 23:25, 25:21, 25:22).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Бруно Резенде, Марсело Элгартен (Марселиньо), Андре Эллер, Самуэл Фукс, Жилберто Годой Фильо (Жиба), Мурило, Андре Луис да Силва Насименто (Андре), Сержио Сантос, Андерсон Родригес, Густаво, Родриго Сантана, Данте Амарал. Главный тренер — Бернардо Резенде.

 : Александр Корнеев, Семён Полтавский, Павел Круглов, Павел Абрамов, Сергей Гранкин, Сергей Тетюхин, Вадим Хамутцких, Юрий Бережко, Алексей Остапенко, Александр Волков, Алексей Вербов, Алексей Кулешов. Главный тренер — Владимир Алекно.

 : Евгений Иванов, Христо Цветанов, Андрей Жеков, Боян Йорданов, Красимир Гайдарски, Матей Казийски, Николай Николов, Иван Станев, Владимир Николов, Теодор Салпаров, Тодор Алексиев, Пламен Константинов. Главный тренер — Мартин Стоев.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Жиба
 Лучший нападающий:  Данте Амарал
 Лучший блокирующий:  Хосе Луис Мольто
 Лучший на подаче:  Семён Полтавский
 Лучший в защите:  Сержио Сантос
 Лучший связующий:  Мигель Анхел Фаласка
 Лучший на приёме:  Сержио Дутра Сантус
 Лучший либеро:  Сержио Дутра Сантус
 Самый результативный:  Эктор Сото

Олимпийская квалификация 
Призёры розыгрыша Кубка мира (Бразилия, Россия, Болгария) получили путёвки на Олимпийские игры 2008 года.

Ссылки 
 Кубок мира по волейболу среди мужчин 2007 на сайте ФИВБ
 Архив волейбольных результатов

Кубок мира по волейболу
2007 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 2007 года
Декабрь 2007 года
Спорт в Японии в 2007 году